Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2001 — проходил с 3 по 12 августа 2001 года на стадионе Содружества в Эдмонтоне, Канада. В соревнованиях приняли участие 1766 человек из 200 стран мира. Победителями в неофициальном командном зачёте стали спортсмены России, которые выиграли 18 медалей, 5 из которых золотые.

Впервые чемпионат мира проходил на территории Северной Америки.

Результаты 
WR рекорд мира |
СR рекорд чемпионатов мира |
WL лучший результат сезона в мире |
NR национальный рекорд |
PB личный рекорд |
SB — ?

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Ссылки 
 Официальный сайт 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2001